Der Skeleton-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020 wurde in vier Läufen am 28. und 29. Februar ausgetragen. Wie alle Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften wurde er auf dem ENSO Eiskanal in Altenberg ausgetragen.

Tina Hermann aus Deutschland konnte ihren Weltmeistertitel von 2019 erfolgreich verteidigen und ist nun mit fünf Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen Rekordweltmeisterin. Im letzten Lauf konnte sie noch mit Bahnrekord an der bisherig führenden Schweizerin Marina Gilardoni vorbeifahren, so dass sich die Schweizerin mit Silber begnügen musste. Die Bronzemedaille sicherte sich Janine Flock aus Österreich.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde

Läufe

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Endergebnis

Weblinks 

 Altenberg 2020, offizielle Website
 Ergebnisliste (PDF) in der Datenbank von der IBSF

Einzelnachweise 

2020
Sportveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Altenberg (Erzgebirge)
Skeleton (Deutschland)